Vanderbilt Cup 1914 je prva dirka za Veliko nagrado v . Odvijala se je 26. februarja 1914 v Santa Monici.

Rezultati

Dirka

Zunanje povezave

www.champcarstats.com 

1914
Sezona Velikih nagrad 1914